Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1996, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 8 au .

Julie Halard remporte le simple dames. En finale, elle bat Mana Endo, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yayuk Basuki et Kyoko Nagatsuka.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hobart
 Saison 1996 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1996
Hobart
Tennis en Australie en 1996
Tennis en janvier 1996